Brookhart ist der Familienname folgender Personen:

 John Mills Brookhart (1913–1995), US-amerikanischer Mediziner
 Maurice Brookhart (* 1942), US-amerikanischer Chemiker 
 Smith W. Brookhart (1869–1944), US-amerikanischer Politiker